Garbiñe Muguruza era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nel quarto turno da Kristina Mladenovic.

Jeļena Ostapenko si è aggiudicata il torneo battendo in finale Simona Halep con il punteggio di 4–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Angelique Kerber (primo turno)
  Karolína Plíšková (semifinale)
  Simona Halep (finalista)
  Garbiñe Muguruza (quarto turno)
  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Dominika Cibulková (secondo turno)
  Johanna Konta (primo turno)
  Svetlana Kuznetsova (quarto turno)
  Agnieszka Radwańska (terzo turno)
  Venus Williams (quarto turno)
  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Madison Keys (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Elena Vesnina (terzo turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Anastasia Pavlyuchenkova (secondo turno)

  Anastasija Sevastova (terzo turno)
  Kiki Bertens (secondo turno)
  Coco Vandeweghe (primo turno)
  Barbora Strýcová (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (quarto turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (primo turno)
  Samantha Stosur (quarto turno)
  Daria Gavrilova (primo turno)
  Lauren Davis (primo turno)
  Daria Kasatkina (terzo turno)
  Yulia Putintseva (terzo turno)
  Caroline Garcia (quarti di finale)
  Ana Konjuh (secondo turno)
  Timea Bacsinszky (semifinale)
  Roberta Vinci (primo turno)
  Zhang Shuai (terzo turno)

Qualificate

  Sara Errani (secondo turno)
  Markéta Vondroušová (secondo turno)
  Beatriz Haddad Maia (primo turno)
  Richèl Hogenkamp (secondo turno)
  Ana Bogdan (primo turno)
  Quirine Lemoine (primo turno)

  Françoise Abanda (secondo turno) 
  Petra Martić (quarto turno) 
  Alison Van Uytvanck (secondo turno) 
  Miyu Katō (primo turno) 
  Kateryna Kozlova (primo turno) 
  Bethanie Mattek-Sands (terzo turno)

Lucky loser 
  Ons Jabeur (terzo turno)

Wildcard 

  Tessah Andrianjafitrimo (primo turno)
  Amanda Anisimova (primo turno) 
  Fiona Ferro (primo turno)
  Myrtille Georges (primo turno)

  Amandine Hesse (primo turno) 
  Alizé Lim (primo turno) 
  Chloé Paquet (secondo turno) 
  Jaimee Fourlis (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2017